Mændenes judokonkurrence på 60 kg under sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro blev holdt den 6. august 2016.

Resultat

Finaler

Opsamling 

60 kg (herrer)